Корнфорт — фамилия. Известные носители:
 Корнфорт, Джон Уоркап
 Корнфорт, Морис
 Корнфорт, Фанни

 См. также
 Корнфорд